Ван Тун может означать:
 Ван Тун — тайваньский кинорежиссёр
  — китайский футболист
 Ван Тун — философ и политический мыслитель